Іллічівськ — колишня назва азербайджанського міста Шарура в 1964—1991 роках.
 Іллічівськ — колишня назва узбекистанського міста Карасува у 1980—1992 роках.
 Іллічівськ — колишня назва українського міста Чорноморськ у 1952—2016 роках.
 Іллічівськ — колишня назва вантажної залізничної станції Чорноморськ-Порт у місті Чорноморськ.
 Іллічівськ-Поромна — колишня назва вантажної залізничної станції Поромна у селищі Таїрове.